Intendant (opera), een algemeen directeur van een operahuis of theater
 Intendant (Frankrijk), een van oorsprong Franse term voor bepaalde bestuursfuncties
 Intendant, een functionaris aan het hof, hoofd van de Intendance (hofhouding)
Intendance kan verwijzen naar:
 Intendance (hofhouding), een dienst verantwoordelijk voor de bezittingen van een hof
 Intendance (krijgsmacht), een dienst verantwoordelijk voor de bevoorrading van een leger